Verschmutzungsgrad bezeichnet
 Verschmutzungsgrad (Elektrotechnik), Parameter zur Bemessung der Luft- und Kriechstrecken elektrischer Betriebsmittel
 Verschmutzungsgrad (Kläranlage), Verschmutzungsgrad des Abwassers, siehe Kläranlage
 Verschmutzungsgrad (Wäsche), Verschmutzungsgrad der Wäsche, siehe Waschmittel